Митрополи́т Каллиник (, в миру Дими́триос Пу́лос ; ) — епископ Константинопольской православной церкви (и формально Элладской православной церкви), митрополит Эдесский (1967—1984).

Канонизирован Священным синодом Константинопольской православной церкви 23 июня 2020 года.

Биография 
Родился 26 января 1919 года в Ситаралоне в бедной семье.

Окончил богословскую школу Афинского университета.

В 1957 году был рукоположен в сан диакона и пресвитера своим сводным братом митрополитом Дидимотихским Константином (Пулосом) и служил секретарём и проповедником в Этолийской и Акарнанийской митрополии.

25 июня 1967 года в соборе святого Дионисия Ареопагита в Афинах был рукоположен в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Эдесского. Хиротонию совершили: митрополит Трикальский и Стагонский Дионисий (Хараламбус), митрополит Китирский Мелетий (Галанопулос), митрополит Дедегачский Константий (Хронис), митрополит Касандрийский Синесий (Висвинис), митрополит Этолийский и Акарнанийский Феоклит (Аврандинис).

Скончался 7 августа 1984 года в Афинах.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Эдесская митрополия